Под именем  Соловецкие мученики  могут иметься в виду разные святые:

 Древлеправославные соловецкие мученики — Монахи Соловецкого монастыря, не принявшие книжную справу патриарха Никона и убитые в ходе осады и взятия Соловецкого монастыря войсками царя Алексея Михайловича в 1676 году. Почитаются в ряде старообрядческих согласий, например в РДЦ, РПСЦ.
 Собор новомучеников и исповедников Соловецких — новомученики и исповедники российские (канонизированные и почитаемые в РПЦ), содержавшиеся в Соловецком лагере особого назначения в ХХ веке при советской власти.